SLA je tričrkovna kratica ali akronim (inicializem) in ima v različnih jezikih več pomenov:

 South Lebanon Army - Južnolibanonska armada, od Izraela podprta milica med libanonsko državljansko vojno
 Sudan Liberation Army - Sudanska osvobodilna armada, ena od uporniških skupin v Darfurju
 Symbionese Liberation Army, ki je bila vpletena v ugrabitev Patty Hearst
 Slovenski lingvistični atlas